

Astronomia
 358376 Gwyn – asteroide della fascia principale
 Cratere Gwyn – cratere sulla superficie di Ariel

Onomastica
 Gwyn – nome proprio di persona gallese maschile

Persone
 Nell Gwyn – attrice teatrale inglese
 Richard Gwyn – insegnante e santo gallese

Videogiochi
 Gwyn – personaggio di Dark Souls